Ільцен () — місто в Німеччині, розташоване в землі Нижня Саксонія.
 Ільцен (район) () — район у Німеччині, у складі федеральної землі Нижня Саксонія.